Az 1975-ös wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Arthur Ashe nyerte a szintén amerikai Jimmy Connors előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Jimmy Connors (Döntős)
  Ken Rosewall (Negyedik kör)
  Björn Borg (Negyeddöntős)
  Guillermo Vilas (Negyeddöntős)
  Ilie Nastase (Második kör)
  Arthur Ashe (Bajnok)
  Stan Smith (Első kör)
  Raul Ramirez (Negyeddöntős)

  Tom Okker (Negyeddöntős)
  John Alexander (Második kör)
  Roscoe Tanner (Elődöntős)
  Jan Kodes (Második kör)
  Marty Riessen (Negyedik kör)
  Vitas Gerulaitis (Első kör)
  Onny Parun (Harmadik kör)
  Tony Roche (Elődöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1975 a teniszben